River of Dreams est un album de Billy Joel.
River of Dreams est une chanson de Billy Joel.
River of Dreams: The Very Best of Hayley Westenra est un album d'Hayley Westenra.